Terstraten (België), een gehucht bij Sippenaeken in de Luikse gemeente Blieberg
 Terstraten (Nederland), een gehucht in de Nederlands Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen